Тобино — название населённых пунктов в России:

 Тобино — деревня в Куйтунском районе Иркутской области.
 Тобино — деревня в Кировском районе Ленинградской области.